Медаль Джона Бейтса Кларка () — награда, вручаемая Американской экономической ассоциацией с 1947 года раз в два года, а с 2009 года каждый год, молодым (до 40 лет) американским экономистам за совокупность научных достижений. Названа в честь известного американского экономиста Дж. Б. Кларка. 14 экономистов, награждённых медалью, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии.

Лауреаты медали 

 1947 —  Пол Самуэльсон
 1949 — Кеннет Боулдинг
 1951 —  Милтон Фридман
 
 1955 —  Джеймс Тобин
 1957 —  Кеннет Эрроу
 1959 —  Лоуренс Клейн
 1961 —  Роберт Солоу
 1963 — Хендрик Хаутаккер
 1965 — Цви Грилихес
 1967 —  Гэри Беккер
 1969 — Марк Нерлов
 1971 — Дэйл Йоргенсон
 1973 — Франклин Фишер
 1975 —  Дэниел МакФадден
 1977 — Мартин Фельдстейн
 1979 —  Джозеф Стиглиц
 1981 —  Майкл Спенс
 1983 —  Джеймс Хекман
 1985 — Джерри Хаусман
 1987 — Сэнфорд Гроссман
 1989 — Дэвид Крепс
 1991 —  Пол Кругман
 1993 — Лоуренс Саммерс
 1995 —  Дэвид Кард
 1997 — Кевин Мерфи
 1999 — Андрей Шлейфер
 2001 — Мэттью Рабин
 2003 — Стивен Левитт
 2005 — Дарон Асемоглу
 2007 — Сьюзан Эйти
 2009 — Эммануэль Саез
 2010 —  Эстер Дуфло
 2011 — 
 2012 — Эми Финкельштейн
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — 
 2016 — Юлий Санников
 2017 — 
 2018 — 
 2019 — Эми Накамура
 2020 — 
 2021 — 
 2022 — Олег Ицхоки

Ссылки 
 Список лауреатов на сайте Американской экономической ассоциации

Премии по экономике
Американская экономическая ассоциация
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту